Улицы Айгена () — 99 улиц административного района Айген города Ботроп (Северный Рейн-Вестфалия, Германия).

Группы названий 
Названия улиц делятся на определённые группы, связанные с историй, искусством, культурой, природой или географией.

Эпос о Нибелунгах 
Группа улиц, связанных с народным эпосом о Нибеленгах. Эти улицы относятся к компактному спальному жилому массиву на западе Айгена. В названиях этих улиц запечатлены важные действующие лица эпоса: королевич-герой Зигфрид (улица Зигфрида, Зигфрид-штрассе, Siegfriedstraße), королева Брюнхильда (дорога Брунхильды, Брунхильден-вег, Brunhildenweg), коварный богатырь  Хаген (улица Хагена, Ханег-штрассе, Hagenstraße), красавица королева Кримхильда, жена Зигфрида (дорога Кримхильды, Кримхильден-вег, Kriemhildenweg) и др. Есть и непосредственно «Дорога Нибелунгов» (Нибелунген-вег, Nibelungenweg). С этим эпосом связаны названия восьми улиц Айгена.

Композиторы и музыканты 
В Айгене существует небольшой жилов массив: названия улиц которого связаны с именами композиторов и музыкантов. Этот «музыкальный угол» хранит память о Бахе (улица Баха, Бах-штрассе, Bachstraße), Бетховена (улица Бетховена, Бетхофен-штрассе, Beethovenstraße), Моцарте (улица Моцарта, Моцарт-штрассе, Mozartstraße),

Алфавитный список улиц

А 
 Aegidistraße — улица Эгидия (Эгиди-штрассе). Названа в честь христианского святого, покровителя калек, отшельника, жившего в Провансе и Септимании.
 Agathastraße
 Ahornweg
 Althansstraße
 Am Kirchschemmsbach
 Am Limberg
 Am Scheidgensbach
 Am Schlangenholt
 Am Sellbrocksberg
 Am Trappenhof
 Am Venn
 Am Vöingholz
 Am Weckelsberg
 An Liebfrauen
 Andreas-Hofer-Straße
 Arminiusstraße
 August-Schmidt-Weg

B 
 Bachstraße — улица Баха (Бах-штрассе). Названа в честь немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха.
 Bannizastraße
 Barbarastraße
 Baurstraße
 Beethovenstraße
 Beyrichstraße
 Bodelschwinghstraße
 Bögelsheide
 Börenstraße
 Brömerstraße
 Brünerstraße
 Brunhildenweg
 Buchenstraße
 Bügelstraße

C 
 Christian-Fabian-Straße — улица Христиана Фабиана (Христиан-Фабиан-штрассе). Названа в честь джазового музыканта-басиста, музыканта и композитора.
 Cleffstraße

E 
 Ernst-Ender-Straße
 Ernst-Moritz-Arndt-Straße

F 
 Fischedickstraße
 Fuchsstraße

G 
 Gernotstraße
 Gladbacher Straße
 Gräffstraße

H 
 Hagenstraße
 Heinrich-Theißen-Straße
 Herzogstraße
 Hiberniastraße
 Holtfortstraße
 Husemannstraße

I 
 Im Tauschlag
 Imbuschstraße
 In den Weywiesen
 In der Littersheide
 Industriestraße

J 
 Josef-Albers-Straße

K 
 Kirchhellener Straße
 Körnerstraße
 Kriemhildenweg
 Krümmerstraße

L 
 Liebrechtstraße
 Liesenfeldstraße
 Lindhorststraße
 Lossenstraße

M 
 Maybachweg
 Middeweg
 Mozartstraße

N 
 Nesselstraße — улица Крапивы (Крапивная). Названа по растению рода цветковых, семейства Крапивных (Urticaceae).
 Nibelungenweg
 Nikolaus-Groß-Straße
 Nordring

O 
 Oberhausener Straße

R 
 Rheinbabenstraße
 Rippelbeckstraße
 Rochusstraße
 Rolandstraße
 Rübenkamp

S 
 Sarterstraße
 Schantzstraße
 Scharfstraße
 Scharnhölzstraße
 Schillstraße
 Schubertstraße
 Schumannstraße
 Schwarwiese
 Siegfriedstraße
 Steinbrinkstraße
 Stenkhoffstraße
 Sydowstraße

T 
 Taeglichsbeckstraße
 Tannenstraße
 Tourcoingstraße — улица Туркуэна (Туркуэн-штрассе). Улица названа в честь французского города Туркуэн, первого города-побратима Ботропа (с 1967 года).
 Trappenstraße

V 
 Veenstraße
 Velsenstraße
 Vienkenstraße

W 
 Wagenfeldstraße
 Werkstraße
 Wildenhoff
 Wilhelm-Tell-Straße
 Winkelsheide
 Wittekindstraße
 Wörkamp

Ссылки 
 Улицы Ботропа (нем.)

Улицы Ботропа 
Ботроп-Айген